Ken Armstrong – brytyjski motocyklista aktywny w latach 40. i 50. XX wieku
 Ken Armstrong (1924–1984) – angielski i nowozelandzki piłkarz i trener
 Ken Armstrong (1936–2009) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Ken Armstrong (ur. 1953) – kanadyjski skoczek do wody, olimpijczyk
 Ken Armstrong (ur. 1959) – szkocki piłkarz